Mélibée ou Méliboée (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Dans la mythologie grecque :
 Mélibée, une des Océanides, femme de Pélasgos, mère du roi d'Arcadie Lycaon ;
 Mélibée, une des Niobides ;
 Mélibée, territoire de Thessalie dans la Grèce homérique ;
 Mélibée, nom d'un berger dans la Goguette des Bergers de Syracuse et dans les Bucoliques de Virgile ;
 le Mélibée, Mœlibée ou Fadet de l'élyme (Coenonympha hero), une espèce de papillons appartenant à la famille des Nymphalidae ;
 (137) Mélibée, un astéroïde.

Voir aussi 
 La Célestine, tragi-comédie de Calixte et de Mélibée
 Mellibée et Dame Prudence'', un des Contes de Canterbury

Mythologie grecque d'Arcadie